Laterispora är ett släkte av svampar. Laterispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Laterispora